INS Dolphin steht für folgende U-Boote:

 INS Dolphin, späterer Name der HMS Truncheon (P353)
 Dolphin (U-Boot, 1996)